Ваді (وادي сухе русло) — це сухі долини з крутими (іноді майже прямовисними) схилами в пустелях Північної Африки та Аравії . 
 Ваді-Фіра (регіон) — один з 18 регіонів, на які розподіляється Чад.
 Ваді-ель-Араба - тип оруднення – мідисті пісковики . 
 Едвард Ваді Саїд (, ; *1 листопада 1935, Єрусалим— † 25 вересня 2003, Нью-Йорк) — американський літературний критик палестинського походження, палестинський політичний активіст. 
 Ваді-аль-Хітан (وادي الحيتان‎ — «Долина китів») — палеонтологічна ділянка в єгипетськму губернаторстві Файюм